L'edizione 2006-2007 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale dello Stoccarda, che ha conquistato il suo quinto titolo. Il campionato è iniziato l'11 agosto 2006 e si è concluso il 19 maggio 2007.

Capocannoniere del torneo è stato il greco Theofanīs Gkekas del Bochum con 20 reti.

Stagione

Avvenimenti 

In questo campionato è il Werder Brema a passare al comando dopo le prime giornate, e si laurea anche campione d'inverno. La squadra deve però cedere poco dopo il passo allo Schalke 04, che rimane davanti a tutti per gran parte del girone di ritorno, fino alla trentatreesima giornata: in questo turno i Blu sono sconfitti dal Borussia Dortmund, mentre a passare al comando è lo Stoccarda di Armin Veh, che vince a Bochum e la settimana successiva va a conquistare il suo quinto titolo.

La squadra arriva anche a sfiorare il double: disputa infatti la finale della Coppa di Germania, ma viene sconfitta dal Norimberga. Nelle competizioni europee, infine, il Werder raggiunge le semifinali nella Coppa UEFA; viene però qui battuto dai futuri vice-campioni dell'Espanyol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2007-2008
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2007-2008
      Ammesse al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2007-2008.
      Ammesse alla fase a gironi della Coppa UEFA 2007-2008
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2007-2008

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Stoccarda, Schalke (21)
 Maggior numero di pareggi: Norimberga, Amburgo (15)
 Maggior numero di sconfitte: Borussia Mönchengladbach (20)
 Minor numero di vittorie: Borussia Mönchengladbach (6)
 Minor numero di pareggi: Schalke (5)
 Minor numero di sconfitte: Stoccarda (6)
 Miglior attacco: Werder Brema (76 gol fatti)
 Peggior attacco: Borussia Mönchengladbach (23 gol fatti)
 Miglior difesa: Schalke, Norimberga (32 gol subiti)
 Peggior difesa: Alemannia (70 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Werder Brema (+36)
 Peggior differenza reti: Alemannia (-24)
 Miglior serie positiva: Schalke (13, 11ª-23ª) 
 Peggior serie negativa: Alemannia (6, 28ª-33ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Stoccarda (7, 28ª-34ª) 
Partite
 Più gol (8): 
Eintracht Francoforte-Werder Brema 2-6, 9 dicembre 2006
 Maggior scarto di gol (5): Hannover-Hertha Berlino 5-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 35 gol nella 7ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 12 gol nella 26ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 6 (2ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Markus Merk (24)
 Herbert Fandel (22)
 Knut Kircher (21)
 Wolfgang Stark (21)
 Florian Meyer (20)
 Felix Brych (18)
 Peter Gagelmann (18)
 Helmut Fleischer (17)
 Manuel Gräfe (17)
 Thorsten Kinhöfer (17)
 Michael Weiner (17)

 Günter Perl (16)
 Peter Sippel (16)
 Babak Rafati (14)
 Lutz Wagner (13)
 Jochen Drees (10)
 Markus Schmidt (7)
 Michael Kempter (6)
 Marc Seemann (6)
 Franz-Xaver Wack (6)

Note

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 2006-2007
 DFB-Pokal 2006-2007

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-2006-2007/
 
 

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
2006-2007